Schlacht am Vadimonischen See steht für folgende Schlachten bei Rom:

 Schlacht am Vadimonischen See (310 v. Chr.)
 Schlacht am Vadimonischen See (283 v. Chr.)